Владимир Михно:
 Михно, Владимир Борисович (род. 1937) — российский физико-географ, ландшафтовед, педагог, доктор географических наук, профессор.
 Михно, Владимир Сергеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 4 марта 1917.